Попытка захвата DC-10 над Мемфисом — авиационное происшествие, произошедшее в четверг 7 апреля 1994 года, в ходе которого пассажир Оборн Р. Кэллоуэй пытался захватить грузовой самолёт McDonnell Douglas DC-10-30F авиакомпании FedEx, совершавший плановый внутренний рейс FDX705 по маршруту Мемфис—Сан-Хосе, убить всех трёх членов экипажа и покончить с собой, сымитировав авиакатастрофу. Его целями были одновременно и месть авиакомпании за увольнение и получение страховки в размере $ 2 500 000.

Самолёт 
McDonnell Douglas DC-10-30F (регистрационный номер N306FE, заводской 48287, серийный 409) выпущен в 1985 году (первый полёт совершил 5 ноября). 26 января 1986 года был передан грузовой авиакомпании FedEx, где получил имя John Peter Jr.. Оснащён тремя турбовентиляторными двигателями General Electric CF6-50C2.

Экипаж 
Состав экипажа рейса FDX705 был таким:

 Командир воздушного судна (КВС) — 49-летний Дэвид Г. Сандерс (). Очень опытный пилот, проходил службу в ВВС США, ветеран Вьетнамской войны. В авиакомпании FedEx проработал 20 лет (с 1974 года). На McDonnell Douglas DC-10 налетал 3174 часа, общее количество лётных часов неизвестно.
 Второй пилот — 42-летний Джеймс М. Такер (). Очень опытный пилот, также (как и КВС) проходил службу в ВВС США, также ветеран Вьетнамской войны. Работал в авиакомпании People Express Airlines. В авиакомпании FedEx проработал 10 лет (с 1984 года).
 Бортинженер — 39-летний Эндрю Х. Питерсон (). В авиакомпании FedEx проработал 5 лет (с 1989 года).

Также на борту находился 42-летний бортинженер Оборн Р. Кэллоуэй (), но он летел в качестве пассажира.

Хронология событий 
Оборн Р. Кэллоуэй подлежал увольнению из авиакомпании FedEx за то, что он солгал в своём резюме о количестве лётных часов в ВВС США (оно было преувеличено). Он сел на борт самолёта McDonnell Douglas DC-10-30F борт N306FE, направлявшийся рейсом FDX705 в Сан-Хосе с грузом электронного оборудования для Кремниевой долины, собираясь во время полёта убить пилотов и направить самолёт на (предположительно) главный офис авиакомпании FedEx в Мемфисе. Он планировал убить членов экипажа путём сильных ударов молотком по голове, чтобы травмы напоминали полученные при авиакатастрофе; на крайний случай Кэллоуэй пронёс на борт ещё один молоток, два молотка-гвоздодёра, нож и подводное ружьё, спрятав их в футляр для гитары. Чтобы скрыть свои действия, он попытался отключить оба бортовых самописца. Кроме того, Кэллоуэй был экспертом в боевых искусствах и в прошлом проходил службу в ВВС США.
 
Изначально экипаж рейса FDX705 должен был состоять из двух пилотов (причём одним из них была женщина), но его состав был изменён, и полетели три пилота —  КВС Сандерс, второй пилот Такер и бортинженер Питерсон.
 
Рейс FDX705 вылетел из Мемфиса в 14:50 CST. Через 30 минут после взлёта (в 15:20) Кэллоуэй напал на пилотов. Он ранил КВС и бортинженера ударами молотка и проломил череп второму пилоту. Второй пилот (в прошлом тоже проходивший службу в ВВС США), несмотря на тяжёлую черепно-мозговую травму, продолжал вести самолёт. Между Кэллоуэем и двумя другими членами экипажа (КВС и бортинженером) началась драка в грузовом отсеке.
 
Путём экстремальных манёвров на пределе возможностей самолёта (на высоте 11 000 метров лайнер сначала выполнил «полубочку» (перевернулся шасси вверх), а затем вошёл в очень отвесное пикирование и едва не рассыпался на части прямо в воздухе из-за сильных нагрузок на фюзеляж) второй пилот заставил Кэллоуэя потерять равновесие, после чего КВС и бортинженер сумели справиться с ним, несмотря на раны. В 15:45 CST командир сумел безопасно посадить рейс FDX705 в аэропорту Мемфиса при том, что из-за оставшегося в баках большого количества авиатоплива масса самолёта значительно превышала рекомендованную максимальную посадочную массу. Когда на самолёт поднялись спасатели и полиция, то оказалось, что кабина пилотов и все внутренние помещения самолёта были в крови.
 
С момента начала нападения Кэллоуэя и до посадки в Мемфисе прошло 25 минут.

Суд 
На суде Кэллоуэй заявлял, что в момент нападения на пилотов он находился в состоянии временного помешательства. Это ему не помогло — 15 августа 1995 года за попытку убийства и попытку воздушного пиратства он был приговорён к пожизненному тюремному заключению без права досрочного освобождения. В данный момент он отбывает заключение в тюрьме супермаксимальной безопасности «ADX Florence» близ одноимённого города в Колорадо как заключённый под номером BOP Register Number 14601-076.

Награды 
Все три пилота рейса 705 получили от Международной ассоциации пилотов «Золотую медаль за героизм» — высшую награду, какую может получить гражданский пилот. Из-за полученных ранений все трое были признаны негодными к пилотированию самолётов, но Джеймс Такер продолжает пилотировать свой личный самолёт.

Дальнейшие судьбы пилотов 
 Второй пилот Джеймс М. Такер стал священником лютеранской церкви.
 Бортинженер Эндрю Х. Питерсон стал активистом пресвитерианской церкви и обдумывает возможность стать миссионером. Кроме того, он тренирует футбольную команду своего сына.
 КВС Дэвид Г. Сандерс стал страховым агентом — он продаёт мелким бизнесменам программы по страхованию здоровья.

Дальнейшая судьба самолёта 
McDonnell Douglas DC-10-30F борт N306FE был отремонтирован (его ремонт обошёлся для FedEx в $ 800 000) и по сей день продолжает эксплуатироваться авиакомпанией FedEx. В 2017 году был модифицирован, став McDonnell Douglas MD-10-30F, а его имя сменилось на John.

Культурные аспекты 
Происшествие с рейсом 705 FedEx показано в 3 сезоне канадского документального телесериала Расследования авиакатастроф в серии Нападение самоубийцы.

См. также 
 Катастрофа BAe 146 под Пасо-Роблесом

Примечания

Ссылки 
 Описание происшествия на Aviation Safety Network 
 Расшифровка речевого самописца рейса FDX705 
 Заключение NTSB о происшествии 

1994
7
Угоны самолётов в США
Авиационные происшествия в Теннесси
Авиационные происшествия с McDonnell Douglas DC-10
1994 год в Теннесси
Авиационные происшествия в США 1994 года
Авиационные происшествия FedEx
Угоны самолётов